Paul Cabouat (1888-1883), médecin et homme politique français
 Jean-Pierre Cabouat (1921-2017), diplomate et résistant français
 Patrick Cabouat (1950), réalisateur français